Larry Gibbons (né le  à Collingwood, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1966-1967 || Black Hawks de St. Catharines || AHO ||48 ||4 ||12 ||16 ||64 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1967-1968 || Black Hawks de St. Canatharines || AHO ||54 ||4 ||20 ||24 ||70 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1968-1969 || Greensboro-Salem || EHL ||64 ||4 ||30 ||34 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1969-1970 || Generals de Greensboro || EHL ||74 ||8 ||20 ||28 ||133 ||16 ||1 ||5 ||6 ||14 
|-
|1970-1971 || Terriers d'Orillia || OHASr ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1971-1972 || Generals de Flint || LIH ||13 ||2 ||3 ||5 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1971-1972 || Generals de Greensboro || EHL ||35 ||6 ||10 ||16 ||66 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1972-1973 || Generals de Flint || LIH ||68 ||7 ||36 ||43 ||108 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1973-1974 || Black Hawks de Dallas || LCH ||60 ||0 ||4 ||4 ||35 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1974-1975 || Black Hawks de Dallas || LCH ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1974-1975 || Generals de Flint || LIH ||62 ||4 ||21 ||25 ||42 ||5 ||0 ||1 ||1 ||2 
|-
|1975-1976 || Generals de Flint || LIH ||62 ||5 ||10 ||15 ||60 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1975-1976 || Mohawks de Muskegon || LIH ||13 ||0 ||5 ||5 ||24 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0

Notes et références 

Naissance en juillet 1948
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Défenseur de hockey sur glace